Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1988/89 zum 55. Mal ausgespielt.

Das Finale wurde mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Pokalsieger wurde mit einem Gesamtergebnis von 6:4 Toren der FC Swarovski Tirol. Der FC Admira/Wacker setzte sich im ersten Spiel vor 8.000 Zuschauern im Bundesstadion Südstadt in Maria Enzersdorf gegen den FC Swarovski Tirol mit 2:0 durch. Das Rückspiel vor 17.000 Zuschauern im Innsbrucker Tivolistadion gewann der FC Swarovski Tirol gegen den FC Admira/Wacker mit 6:2. Es war dies der sechste Cupsieg der von Trainer Ernst Happel betreuten Tiroler. Der Titelverteidiger Kremser SC scheiterte in der zweiten Runde am SV Stockerau.

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale  

|}

Finalspiele 

Das Finale wurde in zwei Spielen ausgetragen. Dabei setzte sich der FC Swarovski Tirol mit einem Gesamtergebnis von 6:4 gegen den FC Admira/Wacker durch.

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1988/89 (abgerufen am 2. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1988/89 (abgerufen am 2. Oktober 2016)
 Transfermarkt.at: Ko-Runde ÖFB-Cup 1988/89 (abgerufen am 2. Oktober 2016)

1988
Fußballsaison 1988/89